Luhman peut désigner :

 Kevin Luhman, professeur d'astronomie et d'astrophysique ;
 Plusieurs objets binaires découverts ou co-découverts par Kevin Luhmann, ainsi désignés dans le Catalogue d'étoiles doubles de Washington, dont :
 Luhman 16, aussi nommé , système binaire de naines brunes